Love on the Run est le titre original du film américain Loufoque et Cie, réalisé par W. S. Van Dyke en 1936.
 Love on the Run est le titre original du téléfilm américain , réalisé par Gus Trikonis en 1985.
 Love on the Run est le titre original du téléfilm américain La Course à l'amour, réalisé par Ted Kotcheff et Julie Lee en 1994.
 Love on the Run est un film américain réalisé par Ash Christian en 2016.
Homonymie de titre